veldt – nazwa zbiorowisk wysokich traw, typu sawanny wykształconych ponad górną granicą lasu w Afryce Południowej, na Wyżynie Weldów, a dokładnie na obszarze Wysokiego Weldu.

Zobacz też:
 Feldt
 Veld

Ekosystemy, biomy i formacje roślinne
Geografia Afryki